Франклин Эйприл (; 18 апреля 1984, Виндхук, Намибия — 18 октября 2015) — футболист, защитник. Выступал за сборную Намибии.

Клубная карьера 
Франклин на протяжении всей карьеры выступал за «Сивикс», в составе которого трижды стал чемпионом Намибии и дважды выигрывал кубок страны.

Карьера в сборной 
С 2003 по 2008 Эйприл выступал за сборную Намибии. Он был включён в заявку на Кубок африканских наций 2008 в Гане. На турнире защитник принял участие во встрече со сборной Марокко.

Смерть 
18 октября 2015 года Эприл умер в результате сильного приступа астмы.

Достижения 
  «Сивикс»
 Чемпион Намибии (3):2004/05, 2005/06, 2006/07
 Обладатель Кубка Намибии (2): 2002/03, 2007/08

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Намибии
Игроки сборной Намибии по футболу
Игроки ФК «Сивикс»